Bosserhof (Tegelen)
 Bosserhof (Echt-Susteren)